Deadstar 2 — дебютный студийный альбом американского рэпера Smokepurpp. Он был выпущен 13 декабря 2019 года на лейблах Alamo Records и Interscope Records. Альбом включает в себя гостевые участия от Lil Pump, Дензела Карри, Ty Dolla Sign, Lil Skies, Moneybagg Yo и Trippie Redd.

Предыстория 
Smokepurpp выпустили свой дебютный коммерческий микстейп Deadstar в сентябре 2017 года. Он объявил о его продолжении в середине 2018 года. В первоначальном трек-листе присутствовали гостевые участие от Lil Pump и Gunna. Альбом задерживался, а иногда даже записывался заново несколько раз, из-за того, что был слит в сеть до его официального выхода.

Обложка 
Smokepurpp опубликовал обложку альбома 3 ноября 2019 года. Она была вдохновлена фотографией гранж-иконы Курта Кобейна, сделанной за два месяца до его смерти. По аналогии с микстейпом Deadstar, где также был спародированы похороны Джи-Джи Аллина.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы Smokepurpp
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы-сиквелы
Альбомы, спродюсированные D. A. Doman